Казимир III Великий (;  — ) — король Польши, сын Владислава Локетка и Ядвиги Болеславовны, дочери Калишского князя Болеслава Набожного, вступил на престол после смерти отца 2 марта 1333 года (коронация 25 апреля 1333 года). Полный титул: «Милостию Божией король Краковской земли, Судомирской земли, Серадской земли, Польской земли, Куявской земли, Добрянской земли, Поморской земли, Русской земли, хозяин и дедич вечный землям тем обладатель, король волелюбный». Последний король из династии Пястов.

Правление

Ситуация в Польше 
В момент вступления Казимира на престол, Польша находилась в тяжёлом положении. Единства земли и власти, к которому всю жизнь стремился Владислав Локоток, не было: Силезия отпала к Чехии, Мазовия тяготела отчасти к Чехии, отчасти к немецким рыцарям, Поморье также ушло из-под власти Польши. Страна была окружена врагами, которые отнимали у неё город за городом, грабили. Внутреннее состояние государства было не менее плачевно: бесправие, грубое дворянство, угнетенный народ, отсутствие просвещения, заброшенные поля, застой в торговле.

Политические достижения Казимира III 
Величие Казимира III заключается именно в том, что он, несмотря на свою молодость, сразу понял положение вещей и наметил единственное средство спасения падающего государства — мир с соседями и внутренние преобразования. Всё правление Казимира есть длинный ряд мирных договоров: с венграми (1334 год), чехами (Первый Вишеградский съезд, 1335 год; Вишеградский мир, 1336 год), немецким орденом (Калишский мир 1343 год). Нельзя сказать, что Казимир легко шёл на уступки: он отдавал лишь то, чего удержать не мог, не упуская случая завладеть тем, что было плохо защищено. Так, после смерти бездетного Болеслава Галицкого, Казимир, пользуясь несогласием бояр относительно выбора князя, в ходе войны за Галицко-волынское наследство овладел княжеством Галицким и склонил соседей (Венгрию и Литву) к признанию за ним нового приобретения.

Социальная политика 
Казимир III принял строгие меры против грабежей и разбоев, в которых нередко участвовала и своевольная шляхта; дороги стали безопаснее, торговые отношения снова оживились. Казимир покровительствовал низшим классам: он выслушивал жалобы холопов о притеснении и наказывал виновных, в том числе дворянского происхождения; предупреждал народные нужды своими реформами. Так, им организованы автономные крестьянские общины, уменьшены подати, отданы крестьянам пустые земли. За эти действия Казимир получил прозвище «короля холопов».

Национальная и культурная политика 
Иностранная колонизация Польши при Казимире приняла значительный масштаб: большинство пустующих земель заселяют немцы, отчасти армяне, евреи, татары; всем им Казимир дарует магдебургское право, обеспечивает свободу вероисповедания. Всё это приводит к экономическому и культурному росту страны.

Заботы Казимира о просвещении сказываются в открытии массы приходских школ и, наконец, в основании Краковского университета (1364), по аналогии с Болонским. Практическое направление деятельности университета состояло в следующем: было выдвинуто преподавание права, как наиболее нужное для внутреннего строя Польши. Казимир чувствовал с самого начала всю шаткость и неудобство обычного права, действовавшего в качестве закона в старой Польше, но только в конце своей долгой и упорной работы над внутренним объединением Польши он смог объявить единый определённый закон для всей Польши — известный Вислицкий статут (1346/47).

Казимир совершил огромный фортификационный рывок в каменном оборонительном строительстве. В середине-конце XIV века Польша, включая восточные земли (современная Западная Украина) покрылись каменными замками, а города обзавелись каменными стенами. По выражению Длугоша, «Казимир нашёл Польшу деревянной, а оставил каменной (zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną)». В числе прочих король основал замок в Боболице и построил каменную крепость вместо прежней деревянной в Огродзенце.

Казимир III умер в 1370 году и был погребён в Вавеле.

Семья 

Казимир четырежды вступал в брак:

 (1325) с Анной (Альдоной), княжной литовской, дочерью великого князя литовского Гедимина. Дети: две дочери — Кунегунда (ум. в детстве) и Елизавета (жена герцога померанского Богуслава V Великого). Альдона умерла в 1339 году.
 (1341) с Адельгейдой Гессенской, дочерью ландграфа гессенского Генриха II Железного. Казимир стал жить отдельно от супруги вскоре после свадьбы. Детей в браке не было. В 1359 году король объявил себя свободным.
 (1356) с чешской мещанкой  (вдовой пражского мещанина Николая Рокичана). Женился на ней, официально не разведясь с Адельгейдой. Таким образом, получилась бигамия (двоежёнство), поскольку папа Урбан V не давал королю развода (развёл Казимира и Адельгейду лишь в 1368 году). Узнав о тайном браке, Адельгейда вернулась в Гессен. Брак Казимира и Кристины продолжался до 1363 года, когда король вновь объявил себя свободным. Детей не было.
 (1365) с Ядвигой Жаганьской, дочерью герцога силезского Генриха V Железного. Дети:  (её дочь Анна Цельская — 2-я жена Ягайло), Кунегунда (ум. в детстве), Ядвига (ум. в 12-летнем возрасте). Также имелась ещё одна дочь, имя которой неизвестно. Легитимность его трёх последних дочерей оспаривалась. 5 декабря 1369 года Анна и Кунигунда были узаконены папой Урбаном V, а Ядвига была узаконена папой Григорием XI 1 октября 1371 года (уже после смерти Казимира). Факт признания этого брака законным до сих пор является предметом спора среди историков.

Также известно о многочисленных фаворитках Казимира. Так в отношениях с еврейкой Эстеркой (Эстер) у него родились три сына — Пелко, Ян и  (Немежа) — и две дочери (неизвестные по именам). Также известно, что от Казимира была беременна венгерская дворянка Клара фон Зах, но  по приказу королевы Эльжбеты, сестры Казимира и жены короля Венгрии Карла Роберта, будучи беременной. Ян Длугош также сообщал о неудачной попытке сватовства Казимира (после смерти в 1339 году королевы Альдоны и гибели в Венгрии Клары фон Зах) к дочери чешского короля Яна Люксембургского Слепого  (вдове герцога Нижней Баварии Генриха XIV). Отец и брат невесты настаивали на заключении этого довольно выгодного династического брака и уже договорились с Казимиром, но в июле 1341 года Маргарита слегла в горячке и умерла.

Примечания

Литература 
 
 Качмарчик З. Монархия Казимира Великого. 1946.
 Качмарчик З. Польша времен Казимира Великого. 1964.

Ссылки 
 
 Szujski J. «Charakterystyka К. W.», в «Opowiadaniach» (Варшава, 1882).
 Lewicki «Wstąpienie na tron polski Kazimierza Jag.» (XX т. « Rozpraw hist.»; изд. Краковской акад.),
 Papée «Przełom w stosunkach miejskich za K.-Jag.»;
 Papée «Polityka polska w czasie upadku Jerzego z Podjebradu 1466—71» (VIII т. « Rozpraw hist.»).
 Ливанцев К. Полный свод статутов Казимира Великого.

 

Правители Европы XIV века
Короли Польши
Пясты
Похороненные в Вавельском соборе